Джемпер ():
 Джемпер — вязаный предмет одежды, надеваемый через голову, без застёжек и воротника, с длинными рукавами.
 Джемпер или джампер — короткое продолжение провода, предназначенное для соединения разрыва электрической цепи или с целью обойти некоторые её элементы.